Christopher Amott, guitariste suédois ;
 Michael Amott, guitariste britannico-suédois.